Silverton – polska firma fonograficzna

Miejscowości w USA:
 Silverton – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie San Juan
 Silverton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Silverton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Silverton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Briscoe
Gminy w USA:
 Silverton (ang. Silverton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
W Wielkiej Brytanii:
 Silverton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)